Plaats in Indonesië
Mangun Jayo (Muko-Muko Bathin VII), een plaats in in het regentschap Bungo van de provincie Jambi, Sumatra
Mangun Jayo (Tebo Tengah), een plaats in het regentschap Tebo van de provincie Jambi, Sumatra